Шакед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилии 
 Шакед, Аелет (род. 1976) — израильский политик, депутат кнессета от альянса «Ямина» (с 2021 года), министр юстиции в 34-м правительстве Израиля.
 Шакед, Таль (род. 1978) — американский шахматист, гроссмейстер (1997).

Другое 
 Шакед — общинное поселение в округе «Иудея и Самария» в Израиле.
 Шакед — спецподразделение Армии обороны Израиля.